The Opening Night, film américain réalisé par Burton L. King, sorti en 1915 ;
 The Opening Night, film américain réalisé par Edward H. Griffith, sorti en 1927.